Meschi – nazwisko gruzińskie.
 Gela Meschi – rosyjski aktor
 Micheil Meschi – gruziński piłkarz